Orlovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Orlovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Orlovo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Kotel,

Grekland 

 Órlovo, berg, Västra Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar